Darmstadtia (latinisiert von Darmstadt) steht für:
 Darmstadtia (Darmstadt), Standbild der Schutzpatronin Darmstadts, heute im Darmstadtium (Kongresszentrum) untergebracht
 Landsmannschaft Darmstadtia Gießen
 Heimatverein Darmstadtia e.V.